Sendets (Gironde)
Sendets (Pyrénées-Atlantiques)